Ottavi est un nom propre.

Patronyme 

  Dominique Ottavi (1954-), sociologue française ;
 Jacques Philippe Ottavi (1767–1855), général français ;
 Joseph Ottavi (1809–1841), orateur, journaliste et critique littéraire français ;
 Noël Ottavi (1892-1945), homme politique français ;

Homonymie